Die Liste der gemeindefreien Gebiete in Bayern enthält alle 173 gemeindefreien Gebiete in Bayern (Stand 1. Januar 2022). Für ehemalige gemeindefreie Gebiete siehe Liste der ehemaligen gemeindefreien Gebiete in Bayern.

Die größten gemeindefreien Gebiete in Bayern 
Die zehn größten gemeindefreien Gebiete in Bayern (Stand: 1. Januar 2021):
 Ettaler Forst (83,47 km²)
 Chiemsee (77,76 km²)
 Starnberger See (56,88 km²)
 Veldensteiner Forst (55,60 km²)
 Ammersee (47,40 km²)
 Dürnbucher Forst (44,74 km²)
 Rohrbrunner Forst (39,03 km²)
 Forstenrieder Park (37,09 km²)
 Rothenbucher Forst (34,91 km²)
 Manteler Forst (30,78 km²)

Weblinks 

Amtliche Statistik der Flächen der gemeindefreien Gebiete
Amtliches Verzeichnis der Gemeindefreien Gebiete Bayerns (1966)
Verzeichnisse der Gemeindefreien Gebiete Bayerns (1973 bis 2014)

Einzelnachweise 

 
Bayern, Gemeindefreie Gebiete